Le Castellet kan syfta på:
 Le Castellet, Alpes-de-Haute-Provence
 Le Castellet, Var